U.S.A. contro John Lennon (The U.S. vs. John Lennon) – documentario del 2006 diretto da David Leaf e John Scheinfeld
 The U.S. vs. John Lennon – album del 2006 della colonna sonora del documentario